Михаил Фёдорович Алексеев:
 Алексеев, Михаил Фёдорович (1928—2000) — бригадир комплексной бригады строительно-монтажного управления № 3 треста «Якутстрой», Герой Социалистического Труда.
 Алексеев, Михаил Фёдорович (в монашестве Михей; 1851—1931) — епископ Русской православной церкви, епископ Козельский, викарий Калужской епархии.